Brennendes Geheimnis ist die Bezeichnung für:
 Brennendes Geheimnis, Novelle von Stefan Zweig, veröffentlicht 1911
 Brennendes Geheimnis (1933), deutscher Film von Robert Siodmak
 Brennendes Geheimnis (1977), österreichisch-deutscher Film von Wilm ten Haaf
 Brennendes Geheimnis (1988), englisch-deutscher Film von Andrew Birkin

Siehe auch:
 Das brennende Geheimnis